Машуков — фамилия.

Известные носители 
 Машуков, Аслан Владимирович (род. 1984) — российский футболист.
 Машуков, Валентин Дмитриевич (род. 1939) — председатель горисполкома Анапы; председатель Анапского Совета народных депутатов. 
 Машуков, Илья Геннадьевич (род. 1994) — российский биатлонист.
 Машуков, Ислам Амирханович (род. 1995) — российский футболист.
 Машуков, Николай Николаевич (1889—1968) — русский контр-адмирал.

См. также 
 Машуковский сельсовет